Liga Una Seguros 2021/2022 − 76. sezon mistrzostw Portugalii w piłce siatkowej zorganizowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (Federação Portuguesa de Voleibol, FPV). Zainaugurowany został 5 października 2021 roku i trwał do 14 maja 2022 roku.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy, fazy play-off o mistrzostwo Portugalii oraz fazy play-off o Puchar Federacji. Brało w nich udział 14 drużyn. Z II Divisão dołączyły dwa kluby:  i .

Po raz dziesiąty mistrzem Portugalii został klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Puchar Federacji zdobył natomiast zespół .

Od tego sezonu sponsorem tytularnym rozgrywek zostało towarzystwo ubezpieczeniowe Una Seguros.

System rozgrywek 
Liga Una Seguros w sezonie 2021/2022 składała się z fazy zasadniczej, drugiej fazy, fazy play-off o mistrzostwo Portugalii oraz fazy play-off o Puchar Federacji.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 14 drużyn rozegrało ze sobą po jednym spotkaniu. O tym, która drużyna była gospodarzem danego meczu, decydowało losowanie. Osiem najlepszych zespołów awansowało do grupy mistrzowskiej drugiej fazy, natomiast te, które zajęły miejsca 9-14 trafiły do grupy spadkowej drugiej fazy.

Druga faza 
W drugiej fazie drużyny na podstawie rezultatów w fazie zasadniczej podzielone zostały na dwie grupy: grupę mistrzowską i grupę spadkową.

W grupie mistrzowskiej osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off o mistrzostwo Portugalii, pozostałe natomiast trafiły do fazy play-off o Puchar Federacji.

W grupie spadkowej znalazły się drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 9-14. Rozegrały one między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Cztery najlepsze awansowały do fazy play-off o Puchar Federacji. Zespół, który zajął 5. miejsce w tabeli, rywalizował w barażach o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast ten, który zakończył zmagania na ostatniej pozycji, spadł do niższej ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów.

Pary półfinałowe powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w grupie mistrzowskiej według klucza: 1-4; 2-3. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw. Gospodarzem pierwszego i potencjalnie czwartego meczu była drużyna, która w grupie mistrzowskiej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego, trzeciego i potencjalnie piątego meczu – ta, która w grupie mistrzowskiej zajęła wyższe miejsce.

Przegrani w parach półfinałowych grali o 3. miejsce w serii do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w grupie mistrzowskiej zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w grupie mistrzowskiej zajęła wyższe miejsce.

Wygrani w parach półfinałowych grali w finałach o mistrzostwo Portugalii w serii do trzech zwycięstw. Rywalizacja toczyła się na analogicznych zasadach co w półfinałach.

Faza play-off o Puchar Federacji 
Rozgrywki o Puchar Federacji składały się z trzech rund oraz finału.

W 1. rundzie pary powstały na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w drugiej fazie według klucza:
 para 1: 5. miejsce w grupie mistrzowskiej – 4. miejsce w grupie spadkowej;
 para 2: 8. miejsce w grupie mistrzowskiej – 1. miejsce w grupie spadkowej;
 para 3: 6. miejsce w grupie mistrzowskiej – 3. miejsce w grupie spadkowej;
 para 4: 7. miejsce w grupie mistrzowskiej – 2. miejsce w grupie spadkowej.

Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do 2. rundy. Pary w 2. rundzie powstały według klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1 1. rundy – zwycięzca w parze 2 1. rundy;
 para 2: zwycięzca w parze 3 1. rundy – zwycięzca w parze 4 1. rundy.

Zwycięzcy w parach 2. rundy rywalizowali w 3. rundzie.

W finale zmierzyły się drużyna, która zajęła 3. miejsce w fazie play-off ze zwycięzcą w parze 3. rundy.

We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w drugiej fazie zajęła niższe miejsce, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego meczu – ta, która w drugiej fazie zajęła wyższe miejsce.

Baraże 
W barażach uczestniczyły drużyna, która w grupie spadkowej drugiej fazy zajęła 5. miejsce oraz drugi zespół z II Divisão. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna z II Divisão, natomiast drugiego i potencjalnie trzeciego spotkania – zespół z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Klasyfikacja końcowa 
Klasyfikacja końcowa ustalona została na podstawie poniższego schematu.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Druga faza

Grupa mistrzowska

Tabela wyników

Tabela

Grupa spadkowa

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-off o Puchar Federacji

Drabinka

1. runda 
(do dwóch zwycięstw)

2. runda 
(do dwóch zwycięstw)

3. runda 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(do dwóch zwycięstw)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Portugalii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Portugalii
2022 w Portugalii